Viscount Rochford war ein erblicher britischer Adelstitel, der zweimal in der Peerage of England verliehen wurde.

Verleihungen 
Erstmals wurde dieser Titel am 18. Juni 1525 von König Heinrich VIII. an Sir Thomas Boleyn, den Vater von dessen Geliebter und späteren Gattin Anne Boleyn verliehen. Der Titel ist nach dessen Landsitz in Rochford, Essex, benannt. Am 8. Dezember 1529 wurde Thomas zudem in der Peerage of England zum Earl of Wiltshire und in der Peerage of Ireland zum Earl of Ormonde erhoben. Sein Sohn, George Boleyn, wurde am 5. Januar 1533 per Writ of Acceleration ins House of Lords berufen und erbte dadurch vorzeitig den väterlichen Titel als 2. Viscount Rochford. George Boleyn fiel, ebenso wie Anne Boleyn, schließlich in Ungnade des Königs und wurde 1536 hingerichtet. Der Viscounttitel fiel an seinen Vater zurück, bei dessen Tod am 13. März 1539 die Titel erloschen.

In zweiter Verleihung wurde der Titel am 6. Juli 1621 für Henry Carey, 4. Baron Hunsdon neugeschaffen. Er hatte bereits 1617 den 1559 seinem Großvater verliehenen Titel Baron Hunsdon geerbt und wurde am 8. März 1628 auch zum Earl of Dover erhoben. Das Earldom und die Viscountcy erloschen beim Tod seines Sohnes, des 2. Earls am 26. Mai 1677.

Liste der Viscounts Rochford

Viscounts Rochford (1525) 
Thomas Boleyn, 1. Earl of Wiltshire, 1. Viscount Rochford (1477–1539)
George Boleyn, 2. Viscount Rochford (1504–1536)

Viscounts Rochford (1621) 
Henry Carey, 1. Earl of Dover, 1. Viscount Rochford († 1666)
John Carey, 2. Earl of Dover, 2. Viscount Rochford (1608–1677)

Siehe auch 
 Earl of Rochford

Literatur und Weblinks 
 Charles Kidd: Debrett's Peerage and Baronetage. Debrett's Ltd, London 2014, ISBN 0-9929348-2-6.
 Leigh Rayment’s Peerage Page

Rochford
 
Erstverleihung 1525